Agostino Falconi (1816-1882) – poeta e letterato italiano
 Armando Falconi (1871-1954) – attore italiano, fratello dell'attore Arturo
 Arturo Falconi (1867-1934) – attore italiano
 Bernardo Falconi, o Falcone, detto anche Bernardino da Lugano (1630 circa–1697 circa) – scultore svizzero-italiano
 Carlo Falconi (1915-1998) – giornalista, saggista e vaticanista italiano
 Dino Falconi (1902-1990) – scrittore e regista italiano
 Fabrizio Falconi (1959) – giornalista e scrittore italiano
 Francesco Falconi (1976) – scrittore italiano
 Gaetano Falconi, conte, patrizio fermano (1851-1925) – imprenditore e politico italiano
 Giovanni Falconi (1817-1900) – medico e anatomista italiano
 Giovanni Antonio Delli Falconi (1443 (?)–1480) – condottiero italiano
 Irina Falconi (1990) – tennista statunitense, originaria dell'Ecuador
 Mario Falconi – aviatore italiano
 Nicola Falconi, propr. Ortensio Nicola Falconi (1834-1916) – magistrato e politico italiano
 Nicolò Carmine Falcone, o Falconi (1681-1759) – arcivescovo cattolico italiano
 Romina Falconi (1985) – cantautrice italiana
 Tito Falconi (1907–...) – aviatore italiano